She (англ. Она) — рок-опера в жанре симфо-метал/прогрессив-метал проекта Caamora британского музыканта Клайва Нолана, созданная им совместно с польской певицей Агнешкой Свитой по мотивам одноимённого романа Генри Райдера Хаггарда. Студийная версия вышла в 2008 г., в том же году был выпущен концертный DVD. Рок-опера неоднократно ставилась вживую начиная с 2006 года. Организацией соответствующих туров в данное время занимается основанная Ноланом компания The Caamora Theatre Company.

История создания 
Сюжет романа Она: история приключения Генри Райдера Хаггарда интересовал Клайва Нолана с детских лет, когда он посмотрел в кино его экранизацию. Нолан в течение многих лет вынашивал идею создания музыкального проекта на основе данного сюжета, к реализации которой он приступил, встретившись с польской певицей Агнешкой Свитой, которую сильно заинтересовал его замысел. Нолан несколько месяцев подряд активно создавал новый материал, а Свита регулярно приезжала в Великобританию для записи демоверсий. В конечном итоге был создан двухчасовой материал, с которым Клайв и Агнешка гастролировали в 2006 году по Европе и Южной Америке. По завершении турне был выпущен сингл Closed, включавший как новые песни из оперы так и старые вещи Нолана. Сингл получил позитивные отзывы и привлёк внимание к проекту. В 2007 году состоялось несколько концертов в Польше, а к концу того же года на польском лейбле Metal Mind Productions вышел второй сингл Walk on Water. После множества концертов в Южной Америке, Канаде, Португалии и Великобритании, Нолан и Свита приступили к работе над студийной версией She, продолжавшейся с июня по декабрь 2007 года. Параллельно, 31 октября был записан концерт в Катовице, в Польше. Перед выходом полной версии оперы Metal Mind Prodctions выпускает третий сингл «Embrace». В марте 2008 года состоялся релиз на CD и DVD, а к Рождеству вышел акустический двойной диск под названием Journey’s End, на который вошли концертные записи, а также песни, не вошедшие в саму оперу.

Сюжет

Действие I 
Сцена I Восточный берег центральной Африки

Двое исследователей — профессор Людвиг Хорейс Холли и его подопечный Лео Винси плывут на корабле вдоль восточного побережья Африки, где их настигает ужасный шторм, и еле живых Лео и Холли выносит на берег реки. Они сооружают убежище от дождя и размышляют над причиной, которые привели их сюда — передающейся в семье Лео из поколения в поколение легендой о таинственной бессмертной королеве, живущей на равнине Кор. Вскоре появляется группа людей из малоизвестного племени Амахаггеров во главе с девушкой по имени Устане. Они были посланы своей Королевой Айшей с тем, чтобы привести Холли и Лео в Затерянный Город.

Сцена II Большая пещера, служащая домом племени Амахаггеров

Путешественники наслаждаются гостеприимством племени, а Устане проникается всё большей симпатией к Лео и даже проводит таинственную церемонию, связавшую его с девушкой брачными узами. Неожиданно герои попадают в засаду, устроенную враждебно настроенными членами племени, верившими, что все чужаки должны быть принесены жертву согласно древней традиции. Холли, Лео и Устане бьются не на жизнь, а на смерть, по ходу сражения Лео получает смертельную рану, но в последний момент их спасает прибытие Королевской Стражи. Стражники забирают героев в Затерянный Город.

Сцена III Тронный Зал

Холли стоит возле трона Королевы. Айша выносит нападавшим смертный приговор, за то, что они ослушались её приказа доставить к ней всех чужаков живыми. Когда Зал пустеет, Айша просит Холли рассказать о том, что произошло во внешнем мире за прошедшие две тысячи лет. Ведь её люди живут изолированно от других стран и народов. Холли соглашается, но взамен просит, чтобы Королева позаботилась о Лео, о судьбе которого он очень сильно тревожился.

Сцена IV Комната, где-то в лабиринте пещер

Устане ухаживает за раненым Лео, пытаясь вылечить его раны. Прибывшая Королева поражена сходством Лео с египетским жрецом Калликратом, возвращения которого она ждала две тысячи лет. Айша приказывает Устане немедленно уйти, но девушка упорно не желает этого делать, что приводит к конфронтации между двумя женщинами. Королева грозит Устане смертью, если та встанет у неё на пути.

Сцена V Личные апартаменты Айши

Благодаря таинственным целительным силам Королевы, Лео быстро поправляется. Он очарован могуществом и красотой своей спасительницы, но та предупреждает его, прося быть осторожным, так как Лео ещё многого о ней не знаёт. После этого Айша приглашает его и Холли на торжество, устроенное в их честь.

Действие II 
Сцена I Танец Огня, каким он виден с Королевского Балкона

Айша, Лео и Холли с балкона наблюдают за празднеством, проводимом на равнине Кор. Оно включает в себя танец и сожжение тысяч забальзамированных мёртвых тел. Холли и Лео шокированы увиденным и хотят немедленно покинуть это место. Среди танцоров появляется Устане, пытающаяся убедить Лео бежать прочь, и это замечает Айша.

Сцена II Тронный Зал

Сжигаемая яростью и ревностью Королева проклинает Устане. Лео и Холли в ужасе наблюдает за тем, как после слов Айши девушка падает замертво и на последнем вздохе признаётся в своих чувствах к Лео. Айша, пытаясь объяснить свой поступок, рассказывает, что она любила Лео две тысячи лет с тех самых пор как убила его в образе Калликрата, так как он находился под чарами другой женщины. После этого Королева даёт ему кинжал с тем чтобы он мог убить её и тем самым совершить акт возмездия. Но Лео не в силах этого сделать, будучи окончательно околдован Айшей.

Сцена III Королевский Склеп

Королева приводит обоих мужчин в склеп, где покоится прекрасно сохранившееся тело Калликрата, как две капли воды похожего на Лео. Оба путешественника не верят своих глазам. Айша сжигает тело и объявляет что отныне её с Лео судьба — быть вместе навеки. Айша рассказывает обоим мужчинам об огне жизни, пылающему в жерле вулкана, на другой стороне равнины Кор. Именно туда они теперь должны направиться.

Сцена IV На окраине руин на равнине Кор

Ночь в лагере. Холли и Лео обсуждают сложившуюся ситуацию. После этого Лео и Айша проводят оставшуюся ночь в мечтах об их совместном блистательном будущем.

Сцена V Вулкан

Лео и Айша предстают перед огнём. Королева пытается убедить его войти в огонь первым, уверяя, что так он обретёт вечную жизнь. Айша не знает о том, что туда нельзя войти дважды, и как только она вступает в языки пламени, к ней начинают возвращаться все две тысячи прожитых лет. Лео в ужасе наблюдает за тем, как она мучается в огне, умоляя его ждать её возвращения. Потом она умирает. Что-то нарушается в балансе жизни, и пещера начинает разрушаться. Лео подавлен и, несмотря на мольбы Холли, отказывается покинуть вулкан. Тому остаётся лишь беспомощно наблюдать за тем, как его подопечный входит в огонь жизни, стремясь стать бессмертным и дождаться возвращения Айши.

Исполнители

В ролях (студийная и DVD-версия) 
 Айша — Агнешка Свита
 Лео Винси — Клайв Нолан
 Хорейс Холли — Алан Рид
 Устане — Кристина Бут
 Хор — Аноушка Рейнольдс, Джами Флетчер, Тина Рэйли, Пенни Робертс, Шивон Кларк, Агнешка Свита, Пит Мортон, Марк Вествуд, Скотт Хигам, Клайв Нолан, Дэниел Эолмс

Инструменталисты 
Студийная версия
 Марк Вествуд — гитара
 Аластер Бентли — гобой
 Марк Кейн — горн
 Хью МакДоуэлл — виолончель
 Клайв Нолан — клавишные и оркестровка
 Джон Джовит — бас-гитара
 Скотт Хигам — ударные

DVD-версия
 Марк Вествуд — гитара
 Мартин Боуэн — гитара
 Ричард Уест — клавишные
 Стив Уильямс — клавишные
 Джон Джовит — бас-гитара
 Скотт Хигам — ударные
 Эварист Новиновски — гобой
 Томек Войтович — горн
 Томек Старзек — виолончель

Список композиций

Act 1 
Scene 1
Overture
The Storm
The Veil
Covenant of Faith
Rescue

Scene 2
The Cave
The Bonding
Ambush

Scene 3
Judgement
History

Scene 4
Confrontation
Vigil

Scene 5
Shadows

Act 2 
Scene 1
Fire Dance

Scene 2
Cursed
Closer
Disbelief
Murder
Eleventh Hour

Scene 3
Resting Place
The Hermit (bonus on digipack and vinyl only)
Sands of Time

Scene 4
Embrace
The Night Before

Scene 5
Fire of Life

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта Caamora
 Официальный сайт рок-оперы She
 Официальный сайт Caamora Theatre Company
 Caamora на MySpace

Рок-оперы
Альбомы прогрессивного метала
Концептуальные альбомы
Английские мюзиклы
Генри Райдер Хаггард
Мюзиклы по алфавиту